Легија је назив за пешадијску војну јединицу, који су први почели да употребљавају Римљани, али су касније током историје и друге армије употребљавале тај појам.

Овај појам може да се односи на:
 Албанска легија
 Легија странаца
 Римска легија
 Шпанска легија
 Црна легија
 Чехословачке легије, јединице спољњег покрета отпора Чеха и Словака за време Првог светског рата.

Такође, може да се односи и на:
 Милорад Улемек Легија
 Српска добровољачка гарда
 Легија (Клуж), насеље у Румунији у округу Клуж у општини Агирешу